Christopf von Rappe ist der Name folgender Personen:

* Christoph von Rappe (Kanzler) (1566–1619), deutscher Verwaltungsjurist
 Christoph von Rappe (General) († 1725), deutsch-baltischer General